Potenciál znamená ve fyzice schopnost fyzikálního pole působit na (bodové) hmoty, případně elektrické náboje. Fyzikální pole se v každém bodě vyznačuje určitým potenciálem, který můžeme vyjádřit buďto číslem (skalárem, skalární pole), anebo vektorem (vektorové pole).

Podle druhu pole můžeme rozlišovat:
 Gravitační potenciál
 Elektrický potenciál (souvisí s elektrickým napětím)
 Magnetický potenciál 
 Termodynamický potenciál

Související články 
 Fyzikální pole